Tre Stele ima više značenja:
 Tre Stele (Bijela)
 Tre Stele (Kuneo)